

Toponyme 

 Montmort, une commune française située dans le département de Saône-et-Loire ;
 Montmort-Lucy, une commune française, située dans le département de la Marne ;
 Château de Montmort, un château situé à Montmort-Lucy, en France.

Patronyme 

famille
 famille Loppin de Montmort, une famille subsistante de la noblesse française ;

personnalités
 Claude Bernard Loppin de Montmort, marquis de Montmort, marquis de La Boulaye (1752-1831), un maréchal de camp français de la Restauration ;
 Nicolas-François Rémond de Montmort (1638-1725), un homme de cour de la fin du règne de Louis XIV, qui fut un des conseillers du duc d'Orléans ;
 Pierre Rémond de Montmort (1678-1719), un mathématicien royal, auteur d'un Essai d'analyse sur les jeux de hasard ;
 Renée de Montmort (1881-1960), une fondatrice d’œuvres sociales et commissaire internationale des Guides de France.